Калецкий — еврейская фамилия; имеет женскую форму Калецкая.

 Калецкий, Александр Семёнович (род. 1946) — американский художник.
 Калецкий, Михал (Михаил Абрамович) (1899—1970) — польский экономист и педагог.
 Калецкий, Павел Исаакович (1906—1942) — советский литературовед, библиограф, редактор.

 Калецкая, Татьяна Павловна (1937—2019) — советский кинодраматург и сценарист.

См. также 
 Халецкий